Cardiff West steht für:

 Cardiff West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Cardiff West (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales